Шестнадцатый Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин 1990 года прошёл  в Симферополе, Украинская ССР по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионкой страны стала международный гроссмейстер Зоя Голубева из Риги. Второе место заняла Татьяна Балякина, на третьем месте финишировала харьковчанка Татьяна Чуб.

Ссылки 
 Архив журнала «Шашки» 1990 №10 с.6
 Статистика чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Женщины 1990
Соревнования по шашкам на Украине
1990 год в шашках
Спортивные соревнования в Симферополе
Спорт на Украине в 1990 году
Чемпионаты СССР в 1990 году
1990 год в Крыму